Posse de Dilma Rousseff em 2011, do primeiro mandato como presidente da República Federativa do Brasil
 Posse de Dilma Rousseff em 2015, do segundo mandato como presidente reeleita da República